Der elektrische Stuhl ist der Titel folgender Filme:

 Der elektrische Stuhl (1925), US-amerikanischer Stummfilm (Originaltitel: Capital Punishment) von James P. Hogan
 Der elektrische Stuhl (1935), US-amerikanischer Kriminalfilm (Originaltitel: The Murder Man)

Siehe auch:
 Electric Chair, Siebdruckserie von Andy Warhol
 Elektrischer Stuhl, Hinrichtungsgerät